Mesa  har flere betydninger:

 Mesa - et fritliggende bjerg med en flad top
 Mesa - amerikansk by i den centrale del af staten Arizona i USA
 Carlos Mesa - boliviansk historiker og tidligere boliviansk præsident og vice-præsident
 Milena Mesa - håndboldspiller fra Cuba

Se også

 Black Mesa
 Meza